Василий Иванович Рада́ев, псевдоним: Радин-Аловский (1901—1989) — эрзянский писатель, поэт и переводчик, редактор.

Биография 
Родился  года в селе Алово (ныне , Пензенская область) в крестьянской семье. До призыва в РККА работал культпросветработником. В 1925 году обучался в Пензенской совпартшколе. Позже работал председателем колхоза, ом Кочкуровской районной газеты «Якстере колхоз» («Красный колхоз»). В 1932—1942 годах сотрудник редакций республиканских газет «Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна»), «Красная Мордовия», правления Союза писателей Мордовии. Член — СП СССР с 1938 года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1942 года на фронте. С мордовским поэтом Артуром Моро выпускал газету 20-й стрелковой бригады НКВД «Вперед за Родину».

После окончания войны до ухода в 1962 году на пенсию трудился в редакциях газет «Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна»), «Советская Мордовия», в Госкомитете по радиовещанию и телевидению Мордовии.

Умер 23 августа 1989 года в Саранске.

Творчество 
Автор сборников поэзии, рассказов, повестей и романов. Написал ряд исторических произведений, книг для детей и юношества.

Дебютировал в 1930 годe. Первый сборник поэзии «Од пингень вий» («Сила нового времени») вышел в 1933 году.

Первый сборнике прозы — «Омбоце эскелькс» («Второй шаг», 1947) показывает людей труда, жизнь колхозной деревни.

Рассказ «Подставной жених» был опубликован в журнале «Огонёк», переведен на чешский язык и издан в Праге в литературном журнале «Кветы». Саранская студия телевидения в 1978 году показала по этому произведению спектакль.

Всего писателем выпущено 15 прозаических книг.

Избранные произведения 
 «Велень евтнемат» («Деревен�ские рассказы», сборник рассказов, 1958)
 «Кайга» (сборник, 1961)
 «Сиведезь жених» (рассказ, «Подставной жених», 1957)
 "Сказы Мурз"ы (1983)

Книги для детей
 «Алешкино лето», 1979
 «Колмо ялгат» (повесть, «Три товарища: повесть о мальчишках»),
 «Наташа ды сонзэ оянзо» (сборник рассказов «Наташа и её подруги»),
 «Заботиця эйкакшт» (сборник рассказов «Заботливые ребята»),
 «Част» (сборник рассказов «Часы»),
 «Раужо озяз» (сборник рассказов «Черный воробей»)

Занимался переводческой деятельностью, на русский язык им переведен ряд произведений мордовских писателей.

Примечания

Литература 
 Мордовия. Кто есть кто. Энциклопедический словарь—справочник. — Ульяновск, 1997. — С.337.

Ссылки 
 Сондензэ а стувтнить ловныцятне

Председатели колхозов
Эрзянские писатели
Эрзянские поэты
Похороненные в Саранске
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР